Załuzie – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Różan
 Załuzie – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie makowskim, w gminie Różan